Annolesie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Annolesie, un village
 dans la voïvodie de Silésie
 Annolesie, un village